Le terme bougnat peut se référer à :

un bougnat : un immigrant auvergnat installé à Paris ;
un café-charbon ou son propriétaire, souvent auvergnat.